

Тервел () — місто в Добрицькій області. Входить до складу общини Тервел.
 Тервел () — община в Добрицькій області.
 Тервел () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Хитрино.